Iwatani ist der Familienname folgender Personen:

 Kazuhiro Iwatani (* 1964), japanischer Vielseitigkeitsreiter
 Shigeo Iwatani, japanischer Diplomat
 Tōru Iwatani (* 1955), japanischer Videospielentwickler
 Toshio Iwatani (1925–1970), japanischer Fußballspieler und -trainer